Hrvatska:
 Duboka (Čaglin), naselje u općini Čaglin
 Duboka (Komiža), gradsko naselje Komiže
 Duboka (Slivno), naselje u općini Slivno
 uvala na otoku Hvaru

BiH:
 Duboka (rijeka u BiH), lijeva pritoka Vrbasa

Mađarska:
Duboka (Baranjska županija), selo u južnoj Mađarskoj